Eresus är ett släkte av spindlar som beskrevs av Charles Athanase Walckenaer 1805. Eresus ingår i familjen sammetsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sammetsspindlar
Eresus